Fährhof bezeichnet:
 Fährhof (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Niedersachsen

Fährhof ist der Name folgender Orte:
 Fährhof (Sottrum), Ortsteil der Gemeinde Sottrum im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen
 Fährhof (Wiek), Ortsteil der Gemeinde Wiek im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern